gromada Potok Wielki (powiat janowski) (kraśnicki/janowski)
 gromada Potok Wielki (powiat jędrzejowski)